Mèdium, persona sensible a una altra dimensió o que afavoriria les manifestacions que provindrien d'una altra d'una altra dimensió
 Medium (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca protagonitzada per Patricia Arquette que tracta sobre els poders paranormals d'una mare de família, Allison DuBois, que treballa a Phoenix com a mèdium
 Medium (plataforma), servei de publicació de blogs fundat pels cofundadors de Twitter, Evan Williams i Biz Stone, el 2012
 The Medium, òpera en dos actes, amb música i llibret de Gian Carlo Menotti